Das Andalucia Tennis Experience 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Marbella. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 2. bis zum 10. April 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Wiktoryja Asaranka und Irina-Camelia Begu, das Asaranka in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Nuria Llagostera Vives / Arantxa Parra Santonja in drei Sätzen gegen Sara Errani / Roberta Vinci.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Marbella